Горячая точка — многозначное понятие, которое может означать:

Термины 
 Горячая точка — вооружённый конфликт с применением огнестрельного оружия. 
 Горячая точка (геология) — явления магматизма в отдельных точках внутренних районов континентальных плит.
Горячая точка биоразнообразия — место, где существует свыше 1500 видов эндемических растений, и где свыше 75% первичной растительности утеряны.

Названия 
 «Горячая точка» — канадский телевизионный сериал.
 «Горячая точка» — фильм режиссёра Ивана Соловова.
 «Горячая точка»— российский телесериал режиссёра Дениса Карро.

См. также 
 Хот-спот — многозначный термин, англоязычная калька, дословно означающий «горячее место», «горячая точка», который имеет большое количество разнообразных значений.